Julia Retzlaff ist der Name folgender Personen:

* Julia Retzlaff (Politikerin) (* 1978), deutsche Politikerin (SPD)
 Julia Retzlaff (Sportlerin) (* 1987), deutsche Volleyballspielerin